Бойково () — село,
Перекрестовский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924187102. Население по переписи 2001 года составляло 3 человека .

Географическое положение 
Село Бойково находится на одном из истоков реки Липовка.
На расстоянии до 1 км расположено село Кашпуры.

Примечания